Бахавалпур:

 Бахавалпур — город в пакистанской части Пенджаба.
 Бахавалпур — международный аэропорт в городе Бахавалпуре в пакистанской провинции Пенджаб.
 Бахавалпур — мусульманское княжество на юге Пенджаба, в юго-восточной части нынешнего Пакистана.
 Бахавалпур — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.